Majster, de son vrai nom Pascal Trésor Azusimba, né le  à Kinshasa au Zaïre, est un rappeur français. Il se fait connaître sous le pseudonyme de Despo Rutti par ses nombreux featuring avec, entre autres Dosseh, Seth Gueko, Guizmo, AP du 113, Lalcko, Escobar Macson, Chairman, Youssoupha, Nessbeal, Dostan Malicia MC ou encore Daleth et Freeze Corleone.

Biographie

Jeunesse 
Rutti est né le  à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sous le règne du président Mobutu. Il vit entre le Congo (Brazzaville) où sa grand-mère possède des affaires, et Kinshasa chez ses oncles et tantes maternels, du fait d'un père absent depuis sa naissance.

Il fait brutalement le lien entre la musique, le vice et la violence du fait d'avoir eu une chambre dans l'arrière-cour du maquis-bar de sa mère. Après l'école, son univers d'enfant était inconsciemment envahi par la violence du monde adulte. Il prend un billet d'avion pour la France en 1992, où il arrive à la Fourche dans le  de Paris, dans un studio de .

En 1994, il déménage pour Saint-Denis : l'appartement est plus grand, mais le voisinage est moins sûr selon son père. En 1996, il emménage aux Pavillons-sous-Bois, à la Sainte-Anne. À cette période, il côtoie deux rappeurs et tagueurs, Don X-On et Oster, qui vont le pousser à écrire ses premiers textes de rap et à prendre le micro. Despo se met donc à écrire ses premiers textes avec un style de rimes influencés par le collectif Time Bomb. Il se cherche un style pour se différencier des autres et ne pas écrire juste pour la rime. Ses premiers faits d’armes discographiques se feront sur le premier volume de la mixtape de ces compères Don X-On et Oster intitulée 1Konito. Fan de NTM, du Ministère A.M.E.R. et d’IAM comme une grande partie des jeunes de banlieue, il rencontre Anansi au lycée Félix Faure à Pantin ou ils forment un groupe qui ne tiendra pas vraiment au fil du temps. Mais même si ce groupe n'existe plus les deux rappeurs sont devenus des amis très proches par ce qu'ils ont vécu dans la rue.

Débuts 
En 1999, Rutti enregistre ses premiers titres Tout c’que j’n’aurais pas et Les reufs meurent qui sortiront sur la compile Gettho Superstar en 2000, au studio Bungalow de Shadow (Les Derniers Messagers), un Black Dragon de Rueil-Malmaison occupe une place dans le rap français. Déçu des réalités du milieu rap, Despo arrête de rapper en 2001. En 2003, il découvre une compilation Beat Street Vol. 1 du label Original Bombattak dans laquelle l'un de ses morceaux fantômes figure, Je rap pour my Niggaz. Il contacte alors le producteur de la compilation, Fabrice Yahiaoui, pour le remercier. Les connexions qui se font par la suite avec le label Hématome Concept donnent lieu aux apparitions dans les compilations Résurrection, Patrimoine du ghetto de Jo le Balafré, et sur la compilation Hostile 2006 avec la chanson Arrêtez marque un gros tournant dans sa carrière car c'est grâce à ce son que son public commence à s'élargir.

Après avoir répondu présent sur des compilations des plus en vue, des collaborations avec des artistes confirmés comme Stomy Bugsy, Lino et Tandem, il signe au label Soldat sans Grade Records et publie Les Sirènes du charbon le . L'album contient des chansons comme Arrêtez, Des regrets ou encore Le repos du guerrier. Le silence des macaques décrit les agressions raciales verbales ou physiques que peuvent subir les noirs de France, en se basant sur l'agression de Eunice Barber au stade de France, une interview de l'athlète médaille d'or figure entre chaque couplets notamment. À la suite du bouche-à-oreilles, le buzz remonte jusqu’au siège d’un syndicat de police. Le visuel de l'album illustre un enfant d'environ 5 ans sur un vélo entourés de quatre CRS lors des expulsions d'immigrés du gouvernement Villepin. Despo est condamné à verser  à ces quatre CRS pour atteinte aux libertés individuelles et aux droits à l'image. Ce premier album de Despo Rutti est retiré des bacs.

Convictions suicidaires 
En , Rutti  publie la couverture de son prochain nouvel album. Despo publie Convictions suicidaires au début de 2010, son premier véritable album, qui traite des sujets les plus tabous de la société française, sa définition de l'identité nationale, son avis sur Dieu et le Diable, sur la rébellion économique, et sur l’article 122-5 du code pénal concernant la légitime défense, notamment.

En , il publie la mixtape Discographie parallèle mixée par DJ Uka qui regroupe des chansons, solos et collaborations avec d'autres artistes, hors albums de Despo Rutti, en attendant la sortie du deuxième album, Les Funérailles des tabous, courant 2012. Il en sort un extrait nommé Apocalypto au début de 2012. Il annule finalement l'album pour former un trio avec Guizmo et Mokless de la Scred Connexion et sortir un premier EP.

Majster 
En 2015, Despo fait son retour avec un nouvel EP, Clé Boa, en téléchargement gratuit. Despo revient en 2016 avec l'annonce d'un nouvel album intitulé Majster. Il annonce par ailleurs qu'il s'est converti au judaïsme. Despo engage plusieurs tweet à l'encontre de La Fouine, Maitre Gims, Stromae, Alkpote ou encore son ancien protégé Fababy. Il poste plusieurs vidéo sur Facebook en expliquant ses propos. Le label Y&W poste un communiqué sur l'état de santé de Despo Rutti, peu de temps après il quitte le label Y&W sans plus de précision. Il annonce qu'il vendra son album Majster de main en main.

Le  sort son album Majster qui est un double Album et également une mixtape Le Front Kick De Canton@ avec plusieurs invité comme Kaaris, Niska, Niro, Haks, Seth Gueko, MC Jean Gab'1 Les 2 projets sortent uniquement par commande.

Discographie

Albums studio 

Fahrenheit

Album musical de Majster

APERÇU

TITRES

1.J.E.W.S                     7:49

2.Marche funèbre              7:07

3.Le léopard est une tâche    7:06

4.Infinity                    3:37

5.Kuàilè                      3:42

6.Zhenshchina                 4:04

7.My Father Hates Me         10:16

8.Ne regarde pas mes Nikes, suis mes pas                       6:42

9.Tikoun olam                 9:24

10.The King Is Real           5:44

11.Nuit blanche de  4:52

12.23                         6:45

Mixtapes et EPs

Albums collaboratifs

Apparitions 
 2000 : Despo Rutti - Tout c'que j'aurai pas (sur la mixtape les Derniers Messagers Gettho Superstars Volume I)
 2000 : Despo Rutti - Les reufs meurent (sur la mixtape les Derniers Messagers Gettho Superstars Volume I)
 2001 : Despo Rutti - Freestyle (sur la mixtape 1Konito volume 1)
 2001 : Despo Rutti - La fiesta (sur la mixtape les Derniers Messagers Gettho Superstars Volume II)
 2001 : Hazwa, Despo Rutti, Nesy, Medouze, Memo, Shadow & Renega - Salsa freestyle (sur la mixtape les Derniers Messagers Gettho Superstars Volume II)
 2001 : Despo Rutti feat. Kenza - Ghetto fiesta (sur la mixtape les Derniers Messagers Gettho Superstars Volume II)
 2003 : Les Derniers Messagers feat. Despo Rutti et Snap - Esclave (sur le Maxi Les Derniers Messagers - Vent D'Ouest II)
 2003 : Despo Rutti - Je rap pour my niggaz (sur la compilation Original Bombattak - Beat Street : Volume 1 - The Fuckin CD)
 2005 : Despo Rutti - On garde espoir (sur la compilation Hematom Résurrection)
 2005 : Despo Rutti feat. Kamas & Sao - Ultimate fighting (sur la compilation Patrimoine du ghetto)
 2006 : Despo Rutti - Arrêtez (sur la compilation Hostile 2006)
 2006 : Al Peco feat. Despo Rutti, Nubi, Taro OG, Grodäsh & Alpha 5.20 - Trop nez gros Remix (sur la mixtape d'Al Peco, Bledhard concept Vol.2)
 2006 : Despo Rutti feat. Seth Gueko - Duo de choc (sur la compilation Duo de choc)
 2006 : Despo Rutti - Breaveheart (sur la compilation One Beat)
 2006 : Despo Rutti feat. Youssoupha, Escobar et Poison - Africains en mission
 2006 : Despo Rutti feat. Youssoupha et Bakar - Connards (sur la compilation Insurrection)
 2006 : Medouze feat. Despo Rutti - La rue a parlé (sur l'album de Medouze, Dur)
 2007 : Gandhi feat. Despo Rutti - Blood Bled (sur la mixtape de Gandhi, Les préliminaires)
 2007 : Stomy Bugsy feat. Despo Rutti, Lino, Tekila, Alpha 5.20 & Mystik - Sois hardcore Remix (sur l'album de Stomy, Rimes passionnelles)
 2007 : Gen Renard feat. Despo Rutti - Avec la rage (sur l'album de Gen Renard, Keski t'gen)
 2007 : Seth Gueko feat. Despo Rutti - J'marche avec ma clique (sur le street CD de Seth Gueko, Patate de forain)
 2007 : Despo Rutti - Hematom (sur la compilation Block O.Pratoire)
 2008 : Despo Rutti - Esta rutti (sur l'album Galactik Beat)
 2008 : Despo Rutti - Laisse moi dans mon boomker (sur la compilation Fat taf 2)
 2008 : Dosseh feat. Despo Rutti - Prototype (sur la compilation Bolide Vol.2)
 2008 : Despo Rutti - Braveheart (sur la compilation de Spike Miller One Beat)
 2008 : Lalcko feat. Despo Rutti, Seth Gueko et Escobar - La cage aux lions (sur le street CD de Lalcko, Diamants de conflit)
 2008 : Seth Gueko feat. Despo Rutti, Lino & Medine & Salif - Fils de Jack Mess)(sur le street CD de Seth Gueko, Les fils de Jack Mess)
 2008 : Escobar Macson feat. Despo Rutti - Qu'est Ce Que Tu Racontes ? (sur la compilation Departement 93)
 2009 : Despo Rutti - Roodster (sur la compilation Cosa Nostra)
 2009 : Despo Rutti - Tueur En Séries (sur la compilation Synkronic Musik - Punchline Street Beat Show)
 2009 : AP feat. Despo Rutti - La nuit (sur l'album d'AP, Discret)
 2009 : Lalcko feat. Despo Rutti - Cigare & nostalgie (sur le sampler de groove du mois d'avril)
 2009 : Despo Rutti - Trashhh (sur la mixtape de Booba, Autopsie Vol. 3)
 2010 : Kaaris feat. Despo Rutti - Vendeur de Nah Nah
 2010 : Despo Rutti feat. Escobar Macson & Lalcko - Esprits Crapuleux (extrait de l'album de Lalcko)
 2010 : Despo Rutti feat. Zesau - Sauvage - Extrait de Street Lourd II
 2011 : Dosseh feat. Despo Rutti - Poètes maudits (extrait de Desperadoss)
 2011 : Dostan Malicia MC feat. Despo Rutti - Jeunesse en cavale (sur le street-album de MTK Soldiers, La Krashtape)
 2011 : Seth Gueko feat. Despo Rutti - Adria music (extrait de Michto)
 2011 : Derder (Frénésik) feat. Despo Rutti - "International - (extrait de Hors Norme)
 2011 : Nakk Mendosa feat. Despo Rutti - P.I.B Poète interdit Bancaire - Extrait de Le Monde Est Mon Pays
 2011 : Mokobé feat. Despo Rutti - Ca passe tout seul" - Extrait d'Africa Forever
 2011 : Despo Rutti feat. Zesau - Le langage des pierres sur l'album frère d'armes de zesau
 2011 : Despo Rutti - Apocalypto - Extrait de Les funérailles des tabous
 2011 : Nakk Mendosa feat. Despo Rutti - Coincé dans ce monde (extrait de Darksun)
 2011 : Mystik feat. Despo Rutti - L'art de la douleur (sur l'album de Fukushima 8.9 de Mystik)
 2012 : Rim'K feat. AP et Despo Rutti - Un œil dans le rétro (sur l'album de Rim'K Chef de famille)
 2012 : Guizmo feat. Despo Rutti - Bitume (sur l'album de Guizmo C'est tout)
 2012 : Mac Tyer feat. Despo Rutti - Nigger (sur l'album de Mac Tyer Untouchable)
 2013 : Smoker feat. Despo Rutti - Les masques en nylon (sur la mixtape de Smoker Gangsta Muzic Volume 3)
 2014 : Despo Rutti - Majster
 2015 : Kozi feat. Despo Rutti - Z4 (sur le street-album de Kozi L'homme à abattre)
 2015 : Poison Mobutu feat. Despo Rutti, Kozi, Escobar Macson, Grodash, P.O.S. - Étranger en service 2
 2015 : Participation au clip Terrain de Kaaris
 2015 : Participation au clip Val d'Oseille de Seth Gueko
 2016 : Despo Rutti feat. Goulag : "Grillé"
 2016 : Despo Rutti - Que la paix soit avec vous tous (sur la compilation Ghetto Fabulous Gang "93 La Cité Des Parias")
2018 : Alckan - Sac mortuaire feat. Despo Rutti
2019 : Daleth - Instinct de fauve (feat. Despo Rutti, Majster) (sur l'album de Daleth "Talent Folie")
2020 : Freeze Corleone - Logo Audi (feat. Despo Rutti) (sur l'album de Freeze Corleone "La Menace Fantôme")

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 La malédiction de Despo Rutti, le , sur Le Mouv'

Rappeur français
Chanteur français du XXIe siècle
Chanteur des années 2000
Chanteur des années 2010
Personnalité liée à la Seine-Saint-Denis
Personnalité hospitalisée en psychiatrie
Naissance à Kinshasa
Naissance en juin 1982